André Michaux (1746-1802), botaniste et explorateur français, il a découvert le Caillou Michaux;
 Antoine Michaux (1770-1847), général de brigade français ;
 Antoine-Léonce Michaux (1822-1893), gouverneur de l'Inde française;
 Adrien Michaux (1977-), acteur français
 Agnès Michaux (1968-), écrivain et animatrice de télévision
 Alfred Michaux, (1859-1937), avocat, linguiste et espérantiste français.
 Alphonse Michaux (1860-1928), médailleur belge.
 Étienne Michaux (1771-1850), commissaire ordonnateur en chef.
 François André Michaux (1770-1855), médecin, botaniste et explorateur français, fils d'André Michaux
 Henri Michaux (1899-1984), écrivain, poète et peintre
 Hubert Michaux (1976-), entrepreneur français
 Lucette Michaux-Chevry (1929-2021), femme politique française
 Ludovic Michaux (1982-), joueur français de rugby à XV
 Michel Michaux (1937-), peintre
 Nicolas Michaux (1984-), chanteur et musicien belge
 Paul Michaux (1854-1923), chirurgien français, fondateur de la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France
 Pierre Michaux (1813-1883), créateur du vélocipède à pédale
 Simon Michaux (1985-), joueur français de rugby à XV
 Willy Michaux, (1913-2002), coureur cycliste belge de demi-fond.

Micheaux 
 Oscar (Devereaux) Micheaux (1884-1951), un réalisateur, producteur, scénariste, acteur et écrivain américain

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme français